Le prix Contrepoint est un prix littéraire fondé en 1971 par un panel de jeunes romanciers et journalistes. Il récompense chaque année un ou une romancier(e) d'expression française.

Selon Bertrand Labes, ce prix fut caractérisé à sa création comme le « Goncourt des jeunes écrivains », et ses récipiendaires ont souvent confirmé leur talent par la suite.

Le jury se compose de Christian Giudicelli, Dominique-Pierre Larger, Patrick Modiano, Claude Montcalm, Louis-Antoine Prat, Jean-Clément Texier et Denys Viat.

Ce prix  à chacun des huit membres du jury, .

Liste des lauréats Littérature française

Liste des lauréats Cinéma

Notes et références 

Contre-point, prix